Zbójecka Skała (673 m) – skalisty szczyt w Pieninach Czorsztyńskich. Znajduje się w odległości 220 m na południowy wschód od szczytu Ula i jest dobrze widoczny z drogi Krośnica – Sromowce Wyżne. W kierunku południowo-zachodnim opada stromą ścianą do przełęczy oddzielającej ją od szczytu Piekiełko. Część tej ściany to goła wapienna skała, poza tym Zbójecka Skała porośnięta jest lasem. Poniżej jej południowych i zachodnich stoków jest spora polana Łazy. W skałach Zbójeckiej Skały jest jaskinia Zbójecka Dziura.

Zbójecka Skała znajduje się na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego i nie jest udostępniona turystycznie.

Przypisy 

Formacje skalne Pienin
Szczyty polskich Pienin